Начурал Бриџ има више значења:
 Начурал Бриџ (Њујорк)
 Начурал Бриџ (Алабама)